SM5 steht für:
 Samsung SM5, südkoreanisches Automobil
 Startklasse im paralympischen Schwimmsport, siehe Startklassen im paralympischen Schwimmsport#SM5
 Can-Am Spyder SM5, kanadisches Trike
 SuperMemo-5-Algorithmus, siehe Anki

Sm5 steht für:
 JKOY-Baureihe Sm5, finnische Elektrotriebzüge für den Nah- und Regionalverkehr

Abkürzung